Кубок мира по хоккею с мячом среди женских команд  2013 — турнир по хоккею с мячом, который прошёл 11—13 октября 2013 года, в шведском городе Эдсбюне.

Участники турнира 
В турнире приняли участие 13 команд: 10 из Швеции, 2 из России и 1 из Норвегии. Команды были разбиты на четыре группы. Игры проводились в формате: 2 тайма по 30 минут.

Групповой турнир

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Матчи по итогам группового раунда

Четвертьфиналы

Матчи за занятие более высоких мест

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Кубок мира поманил и остался в Швеции

Кубок мира по хоккею с мячом
2013 год в хоккее с мячом